HMS Visby har två fartyg döpts till i svenska flottan:

, jagare sjösatt år 1942
, korvett sjösatt år 2000

Namn på svenska örlogsfartyg